Siló (cidade bíblica)
 Siló (figura bíblica)